André Koszul (1878-1956) professeur de lettres angliciste français ;
 Julien Koszul (1844-1927), compositeur et organiste français ;
 Jean-Louis Koszul (1921-2018), mathématicien français.